Сезон 2006/2007 стал для Челси 93-м, 15-м подряд в Премьер-лиге и 101-м со дня основания клуба. В третий сезон по руководством Жозе Моуринью клуб взял два трофея: Кубок Англии и Кубок лиги. В чемпионате клуб занял 2-е место, уступив Манчестеру Юнайтед. В Лиге чемпионов клуб выступил лучше, чем в прошлом сезоне, дойдя до стадии 1/2 финала, где уступили в решающем матче Ливерпулю по пенальти.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

88.600.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

52.600.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Общие убытки:88.600.000

Общая прибыль:52.600.000

Разница:36.000.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

6-й раунд

1/2 финала

финал

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок Англии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2006/2007